Ильг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ильг, Альберт (1847—1896) — австрийский историк искусства.
 Ильг, Альфред (1847—1896) — австрийский историк искусства.
 Ильг, Патриц — западногерманский легкоатлет, который специализировался в беге на 3000 метров с препятствиями.
 См. также 
 Ильген